El término UFP, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

a la unidad formadora de placas, una unidad de medida usada en virología;
a la Unión de las Fuerzas de Progreso, un partido político de Mauritania;
en la nanotecnología, a las partículas ultrafinas.